Hannoversches Infanterie-Regiment steht für:

 1. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 74
 2. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 77
 Infanterie-Regiment „von Voigts-Rhetz“ (3. Hannoversches) Nr. 79
 4. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 164
 5. Hannoversches Infanterie-Regiment Nr. 165